Gyula Andrássy è stato il nome di due politici ungheresi, padre e figlio:
 Gyula Andrássy il Vecchio, (Košice, 1823 – Volosca, 1890)
 Gyula Andrássy il Giovane, (Trebišov, 1860 – Budapest, 1929)